Афина:
 Афина (Афина Паллада) в древнегреческой мифологии — богиня справедливой войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремёсел.
 Афина Лемния — бронзовая статуя богини Афины, созданная знаменитым греческим скульптором Фидием в 450−440 гг. до н. э.
 Афина Парфенос — древнегреческая скульптура работы Фидия, 447−438 гг. до н. э.
 Афина Промахос — бронзовая статуя работы Фидия на афинском Акрополе, 465−455 гг. до н. э.
 Афина (род. 1960) — российская певица.
 Афина (род. 1988) — американская женщина-рестлер.
 Афина Датская (род. 2012) — принцесса Датская, графиня Монпеза.
 Афина — команда игроков в спортивный вариант игры «Что? Где? Когда?».
 Athena — турецкая панк-рок-группа.

Космос
 881 Афина — астероид в Солнечной системе.
 Афина — американская лёгкая ракета-носитель.
 Афина-1 — американская ракета-носитель лёгкого класса.
 Афина-1c — американская ракета-носитель лёгкого класса.
 Афина-2 — американская ракета-носитель лёгкого класса.
 Афина-2c — американская ракета-носитель лёгкого класса.
 Афина — планируемая космическая обсерватория ESA, запуск планируется в 2031 году.

См. также 
 Афины (значения)